Oroszország
Ajan – település Oroszország Habarovszki határterületén, az Ajan-majai járás székhelye
Ajan – folyó Oroszországban, a Heta bal oldali mellékfolyója
Ajan-tó – tó Oroszországban, a Putorana-fennsíkon